Blaca (Solin), een plaats in de Kroatische gemeente Solin
 Blaca (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin